Horvátország
 Svinica, falu Majur községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Svinica Krstinjska, falu Vojnić községben, Károlyváros megyében

 Szlovákia
Svinica, Petőszinye község szlovák neve a Kassai kerületben, a Kassa-vidéki járásban
Svinica (), hegycsúcs a Magas-Tátra főgerincén a szlovák-lengyel határon